Björnbergstjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björnbergstjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Nedre Björnbergstjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (4,39 ha)
Björnbergstjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Björnbergstjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Björnbergstjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Björnbergstjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734768-176288), sjö i Bodens kommun,  (8,61 ha)
Björnbergstjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735030-176075), sjö i Bodens kommun, 
Björnbergstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (16,9 ha)
Björnbergstjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Björnbergstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,79 ha)
Björnbergstjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (8,57 ha)

Se även
Björnbergstjärnen (naturreservat) i Åsele kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn